«Плане́та обезья́н: Короле́вство» () — предстоящий американский научно-фантастический фильм режиссёра . Производством и распространением занимается компания 20th Century Studios. Фильм станет продолжением кинокартины «Планета обезьян: Война» (2017), а также 4-й частью серии перезагрузки франшизы «Планета обезьян». Разработка четвёртого фильма началась ещё в 2016 году, а Болл был назначен режиссёром только три года спустя.

Премьера фильма «Планета обезьян: Королевство» в США состоится 24 мая 2024 года.

Актёрский состав 
 Оуэн Тиг — Корнелиус, сын .
 Фрейя Аллан
 
 Эка Дарвилл
 Кевин Дюранд
 Трэвис Джеффри
 
 
 Лидия Пекэм
 Рас-Сэмюэл Вельд Аабзги
 Уильям Мэйси
 Дичен Лакмэн

Производство

Разработка 
В октябре 2016 года режиссёр фильмов «Планета обезьян: Революция» (2014) и «Планета обезьян: Война» (2017) Мэтт Ривз заявил, что у него есть идеи для четвёртого фильма в серии перезагрузки франшизы «Планета обезьян». В середине 2017 года, после выхода фильма «Планета обезьян: Война», Ривз и соавтор сценария Марк Бомбэк выразили интерес к дальнейшим сиквелам серии фильмов. Ривз сказал, что персонаж Стива Зана, Плохая обезьяна, создал мир приматов «намного больше», чем просто группа обезьян Цезаря, добавив, что есть обезьяны, «которые выросли без руководства Цезаря», и предположив, что конфликт возникнет, если обезьяны Цезаря столкнутся с такими чужаками. Бомбэк считает, что «осталось рассказать ещё одну большую главу», объяснив, как Цезарь «стал Моисеем в мире обезьян». Он предположил, что над сиквелом могут работать другие режиссёры и что действие может происходить через сотни лет после «Войны». Несмотря на это, Бомбэк уточнил, что разговоров о возможном продолжении не было, выразив желание «взять передышку и дать всему немного отдохнуть». В апреле 2019 года, после приобретения компании 20th Century Fox, компания Disney объявила о разработке новых фильмов о Планете обезьян. В августе было подтверждено, что действие всех будущих частей будет происходить в той же вселенной, которая была впервые создана в фильме «Восстание планеты обезьян» (2011). В декабре было объявлено, что сценаристом и режиссёром фильма станет Уэс Болл, ранее работавший с Ривзом над фильмом «Мышиная стража». После того, как этот фильм был отменён компанией Disney после слияния, Disney обратилась к Боллу с предложением о разработке нового фильма о Планете обезьян.

В феврале 2020 года Болл подтвердил, что фильм не будет перезагрузкой, вместо этого он будет повествовать о «наследии Цезаря». Джо Хартвик-младший и Дэвид Старке также были утверждены в качестве продюсеров. В апреле было объявлено, что Питер Чернин, который продюсировал предыдущие части фильма через компанию Chernin Entertainment, выступит в качестве исполнительного продюсера. Фильм станет одним из последних фильмов компании перед её уходом из 20th Century Studios в Netflix. В следующем месяце стало известно, что Джош Фридман напишет сценарий в соавторстве с Боллом, а Рик Джаффа и Аманда Сильвер вернутся в качестве продюсеров фильма. Болл и Фридман обсуждали сценарий по видеосвязи через Zoom в связи с пандемией COVID-19. Вместо прямого продолжения «Войны» Болл заявил, что фильм будет больше похож на продолжение предыдущих фильмов, и отметил, что виртуальное производство начнётся в ближайшее время, несмотря на пандемию, так как бо́льшая часть фильма содержит компьютерную графику. В марте 2022 года представитель 20th Century Studios Стив Асбелл заявил, что ожидает черновой вариант сценария в ближайшее время, намереваясь начать производство к концу года. В июне компании Shinbone Productions было поручено продюсирование фильма, в то время как поиски актёра на главную роль уже велись.

Кастинг 
В августе 2022 года Оуэн Тиг был утверждён на главную роль в фильме. В сентябре к актёрскому составу присоединились Фрея Аллан и Питер Макон, объявив название и год выхода фильма, а в октябре — Эка Дарвилл и Кевин Дюранд.

Съёмки 
Основные съёмки фильма начались в октябре 2022 года на студии , и завершились в феврале 2023 года. Режиссёр Уэс Болл опубликовал ролик с подписью «Это конец съемок». В ролике несколько приматов машут зрителям, намекая на скорую встречу на экране.

Премьера 
Премьера фильма «Планета обезьян: Королевство» в США состоится 24 мая 2024 года.

Будущее 
В июне 2022 года стало известно, что Disney и 20th Century Studios довольны сценарием фильма и надеются, что он положит начало новой трилогии фильмов о Планете обезьян.

Примечания 

Планета обезьян
Приключенческие фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фантастические боевики
Научно-фантастические фильмы
Фильмы США в 3D